Стёпанцевское сельское поселение — муниципальное образование в Вязниковском районе Владимирской области России.

Административный центр — посёлок Стёпанцево.

Географическое положение 
Территория муниципального образования расположена в юго-западной части Вязниковского района Владимирской области. Площадь — 23470 га.

История 
Стёпанцевское сельское поселение образовано 16 мая 2005 года в соответствии с Закон Владимирской области № 62-ОЗ. В его состав вошли территории бывших сельских округов: Буторлинского, Степанцевского, Эдонского и посёлка Стёпанцево.

Население

Состав сельского поселения

См. также 
 Административно-территориальное деление Владимирской области

Примечания

Ссылки 
 На сайте администрации Вязниковского района
 На сайте «Виртуальный Владимир»

Муниципальные образования Вязниковского района
Сельские поселения Владимирской области